Бра́йсон (, ) — фамилия. Известные носители:
 Брайсон, Билл (род. 1951) — американский писатель;
 Брайсон, Джон (род. 1943) — американский политик;
 Брайсон, Оскар (род. 1985) — кубинский дзюдоист;
 Брайсон, Пибо (род. 1951) — американский ритм-н-блюз и соул-певец;
 Брайсон, Скотт (род. 1967) — канадский политик, член Либеральной партии.

Топоним 
 Брайсон — город в Техасе, США.